Cappellaro peut faire référence à : 
 Paola Cappellaro, ingénieure italo-américaine.
 (55428) Cappellaro, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Charles-Romain Capellaro (1826-1899), sculpteur d'origine italienne naturalisé français.
 Paul-Gabriel Capellaro (1862-1956), sculpteur français.